Crick est un notamment un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Bernard Crick, scientifique politique britannique ;
 Francis Crick (1916-2004), un des deux codécouvreurs de la structure de l'ADN ;
 Kyle Crick (1992-), joueur de baseball américain ;
 Michael Crick (1958-), journaliste et biographe britannique ;
 Nancy Crick, personnalité australienne du débat sur l'euthanasie ;
 Harold Crick, protagoniste du film Stranger than Fiction, sorti en 2006

Toponyme 

 Crick, localité du Monmouthshire au Pays de Galles ;
 Crick, localité du Northamptonshire en Angleterre.

Zoologie 
 Crick à ventre bleu, espèce d'oiseau de la famille des Psittacidae.

Astronomie 
 (12845) Crick, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme anglais